Renga — российская BIM-система для совместного архитектурно-строительного проектирования, разработки несущих конструкций, внутренних инженерных сетей и технологической части зданий и сооружений.

История создания 
Разработка системы была начата в 2012 году компанией «Аскон». В 2015 году был выпущен первый продукт — Renga Architecture. В 2016 году «Аскон» и «1С» создали совместное предприятие Renga Software, которое занялось развитием и продвижением BIM-системы Renga.

В 2017 году вышел второй продукт для проектирования конструктивной части зданий — Renga Structure, который был включен в Единый реестр российского ПО.

В 2018 году был выпущен третий продукт для проектирования внутренних инженерных сетей зданий — Renga MEP.

Также с 2018 года Renga получила возможность интеграции с новой редакцией программного продукта 1С «ERP Управление строительной организацией 2».

В 2019—2020 году Renga участвовала в пилотном проекте по прохождению государственной экспертизы в формате информационной модели, инициированном ФАУ «ФЦС».

Летом 2020 года все три компонента (Architecture, Structure и MEP) были объединены в единый продукт — BIM-систему Renga.

Возможности 
Renga представляет собой комплексную систему для BIM-проектирования, позволяющую решать задачи архитектора, конструктора и инженера по внутренним системам.

Созданная в Renga информационная модель объекта строительства может использоваться на других этапах его жизненного цикла в строительных решениях построенных на платформе 1С (сметы, календарное и инвестиционное планирование, управление недвижимостью, комплексная автоматизация строительных холдингов).

Программа настроена под выпуск проектной документации по СПДС и ISO.

Импорт и экспорт в обменный формат IFC, а также DWG, позволяет применять Renga в сочетании с другими САПР и BIM-решениями.

Имеются бесплатные версия для учебных целей и домашнего использования (без ограничения функциональности).

Государственный реестр программного обеспечения 
Renga внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных — рег. номер ПО: 7810

Renga включена в перечень программного обеспечения для информационного моделирования объектов строительства в республике Беларусь

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

BIM
CAD
Трёхмерные САПР
САПР
САПР в строительстве и архитектуре